Le Championnat du Portugal de football 1936-1937,  de la compétition, voit la victoire du SL Benfica.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1936-37 sur rsssf.com

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal